Sävsjö (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Sävsjö (stad), de hoofdstad van deze gemeente.